Michail Dolgorukov kan syfta på:

 Michail Vladimirovitj Dolgorukov
 Michail Petrovitj  Dolgorukov